Заливной луг — многозначный термин:

 Заливной луг — луг, расположенный в пойме реки и заливаемый водой в половодье.
 Заливной Луг — посёлок в Куйбышевском районе Новосибирской области.

См. также 

 Заливное поле